Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2020/2021 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 20-го тура «Зенит» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Николай Поярков.

В матче 27-го тура «Зенит» — «Ротор» мяч в свои ворота забил Соломон Кверквелия.

В матче 30-го тура «Тамбов» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Фарход Васиев.

«Спартак» (Москва) 

** 18 марта 2021 года стадион был переименован в «Открытие Банк Арена».

** В матче 8-го тура «Рубин» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Михаил Меркулов.

В матче 19-го тура «Зенит» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Деян Ловрен.

*** Доменико Тедеско пропустил из-за ангины матчи 2-го и 3-го туров с «Ахматом» и «Уфой» соответственно, на время болезни его обязанности исполнял Андреас Хинкель.

Доменико Тедеско получил дисквалификацию на 3 матча за участие в конфликте между командами в матче 18-го тура «Сочи» — «Спартак», на время дисквалификации его обязанности исполнял Андреас Хинкель.

«Локомотив» (Москва) 

* «Локомотив» провёл домашний матч 29-го тура против «Динамо» на нейтральном поле в Химках по решению КДК РФС в связи с необеспечением безопасности на стадионе в матче 25-го тура против «Спартака».

** Марко Николич в матче 20-го тура «Локомотив» — ЦСКА был удалён за споры с судьёй, за что получил дисквалификацию на один матч, на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Пашинин.

«Рубин» (Казань) 

* Леонид Слуцкий в матче 1-го тура «Рубин» — «Локомотив» получил дисквалификацию на 2 матча (один из которых условно, с испытательным сроком до окончания турнира), на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Веретенников.

«Сочи» (Сочи) 

* Владимир Федотов был удалён в матче 9-го тура «Сочи» — «Краснодар» и получил дисквалификацию на два матча, на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Фоменко.

Владимир Федотов был удалён в перерыве матча 16-го тура «Урал» — «Сочи» и получил дисквалификацию на три матча, на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Фоменко.

Владимир Федотов пропустил из-за ангины матчи 24-го и 25-го туров с «Рубином» и «Зенитом» соответственно, на время болезни его обязанности исполнял Олег Фоменко.

ЦСКА (Москва) 

* Виктор Гончаренко пропустил матч 17-го тура с «Химками» из-за перебора жёлтых карточек, на время дисквалификации его обязанности исполнял Сергей Овчинников.

«Динамо» (Москва) 

* В матче 22-го тура «Динамо» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

«Химки» (Химки) 

* В матче 4-го тура «Химки» — «Ахмат» мяч в свои ворота забил Александр Пуцко.

** Игорь Черевченко пропустил игру 20-го тура «Химки» — «Уфа» из-за недомогания, на время болезни его обязанности исполнял Валерий Климов.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

* Матч 8-го тура «Ростов» — «Ротор» был отменён из-за того, что в стане «Ротора» было выявлено более 10 заражённых инфекцией коронавируса. «Ротору» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 24-го тура «Ростов» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

В матче 30-го тура «Ростов» — «Краснодар» мяч в свои ворота забил Юрий Газинский.

*** Валерий Карпин был удалён после финального свистка в матче 10-го тура «Сочи» — «Ростов», на время дисквалификации его обязанности исполнял Виталий Кафанов.

«Краснодар» (Краснодар) 

* Матч 7-го тура «Ротор» — «Краснодар» был отменён из-за того, что в стане «Ротора» было выявлено более 10 заражённых инфекцией коронавируса. «Ротору» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** Мурад Мусаев после окончания матчей 6-го тура «Краснодар» — «Ростов» и 16-го тура «Химки» — «Краснодар» получал красные карточки, на время дисквалификаций его обязанности исполнял Артур Оленин.

«Ахмат» (Грозный) 

* В матче 24-го тура «Краснодар» — «Ахмат» мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

«Урал» (Екатеринбург)

«Уфа» (Уфа) 

* В матче 25-го тура «Уфа» — «Ахмат» мяч в свои ворота забил Уилкер Анхель.

В матче 30-го тура «Уфа» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Максим Беляев.

** Рашид Рахимов пропустил матч 17-го тура с «Ростовом» из-за проблем со здоровьем, на время болезни его обязанности исполнял Эдуардо Докампо.

«Арсенал» (Тула) 

* В матче 28-го тура «Арсенал» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

«Ротор» (Волгоград) 

* Матчи 7-го и 8-го туров «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор» были отменены из-за того, что в стане «Ротора» было выявлено более 10 заражённых инфекцией коронавируса. «Ротору» были присуждены технические поражения со счётом 0:3. На основании чего, статистика этих матчей в данную таблицу не внесена.

** В матче 20-го тура «Тамбов» — «Ротор» мяч в свои ворота забил Зураб Гигашвили.

*** Формально главным тренером является Юрий Батуренко, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги, официально командой руководит Хасанби Биджиев.

«Тамбов» (Тамбов) 

* Из-за несоответствия домашнего стадиона «Спартак» требованиям Премьер-Лиги, «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

** 7 ноября 2020 года Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию, на время его отсутствия обязанности главного тренера исполнял Тимур Шипшев.

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Списки футболистов России по сезонам